Рисовое вино — алкогольный напиток из риса, традиционно употребляемый в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Производится из ферментированного рисового крахмала, который был превращён в сахара. Источником ферментов, которые превращают крахмалы в сахар, являются микробы.

Рисовое вино обычно содержит 18-25 % алкоголя. Известно более 9000 лет. Используется в азиатской гастрономии на официальных ужинах, банкетах и ​​в кулинарии, а также используются в религиозном и церемониальном контексте.

Виды 

Ниже перечислены некоторые виды рисового вина:

 Ара — бутанское рисовое, просовое или кукурузное вино.
  — балийское рисовое вино.
  — светлое, очищенное рисовое вино из Кореи.
  — разновидность чхонджу.
  — красноватое рисовое вино из Западной Бенгалии, Индия.
  — молочное вино из клейкого риса, популярное в Сиане, Китай.
  — молочное светлое рисовое вино из Кореи.
  — креплённое рисовое вино, так называемое, «летнее вино» из Кореи.
  — белое или водянистое рисовое пиво из Индии.
 Хуанцзю — китайское ферментированное рисовое вино, буквально «жёлтое вино» или «жёлтый ликёр», цветом от прозрачного до коричневого или коричневатого-красного.
  — очищенное рисовое вино из Лаоса.
  —  рисовое вино из Сабаха (Восточная Малайзия).
  — разновидность лихина.
 Макколли — молочное рисовое вино из Кореи.
 Мицзю — очищенное сладкое китайское рисовое вино/ликёр из ферментированного клейкого риса.
 Мирин — японское, очень сладкое рисовое вино, обычно используется в кулинарии.
  — вьетнамское рисовое вино, которое принято пить длинными тонкими бамбуковыми трубочками.
  — рисовое вино происходящее из Исана, региона на северо-востоке Таиланда.
 Шаосин — рисовое вино из Шаосина (китайская провинция Чжэцзян), вероятно, самое известное китайское рисовое вино.
  — камбоджийское рисовое вино/настойка на сахарном тростнике, фруктах и пряностях внутри бутылки.
  — индийское рисовое вино.
  — очищенное рисовое вино из Горной провинции (Филиппины).
 Туак — даякское рисовое вино из Калимантана (Индонезия) и Саравака (Малайзия).

См. также 
 Рисовая водка
 Саке (другой вариант — сакэ) — алкогольный напиток из риса из Японии. Наиболее широко известный за пределами Азии тип рисового алкоголя из-за его повсеместного присутствия в ресторанах японской еды. Часто саке называют рисовым вином, что неверно.
 Корейские алкогольные напитки

Примечания

Ссылки 
 Campbell-Platt, Geoffrey (2009). Food Science and Technology. John Wiley & Sons. pp. 86–91.
 

Рисовые напитки
Ферментированные напитки